Gente
Iracema de Alencar, atriz brasileira.

Literatura
 Iracema, um romance brasileiro do século XIX, por José de Alencar.
Iracema (personagem) personagem do mesmo livro.
Iracema, pseudónimo literário da poetisa Silvina Furtado de Sousa

Música
"Iracema", canção de Adoniran Barbosa

Geografia
 Iracema (Roraima), um município em Roraima.
 Iracema (Ceará), um município no Ceará.
 Iracema do Oeste, município brasileiro do estado do Paraná.
 Rio Iracema, um rio do estado de Santa Catarina.
 Praia de Iracema, uma praia do município de Fortaleza.

Cinema
Iracema (1917), um filme brasileiro de 1917.
Iracema (1949), um filme brasileiro de 1949.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, um filme brasileiro de 1979, dirigido por Carlos Coimbra.
Iracema - uma transa amazônica, um filme brasileiro de 1976, dirigido por Jorge Bodanzky.

Zoologia
Iracema horrida, uma espécie de aranha.
Iracema cabocla, outra espécie de aranha.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos